Potterstraat (Utrecht)
Potterstraat (Deventer)
Paulus Potterstraat (Amsterdam)
Paulus Potterstraat (Alphen aan den Rijn)
Paulus Potterstraat (Enkhuizen)
Paulus Potterstraat (IJmuiden)
Paulus Potterstraat (Schiedam)
Paulus Potterstraat (Leeuwarden)
Paulus Potterstraat (Rucphen)
Paulus Potterstraat (Meppel)
Paulus Potterstraat (Groningen)